Die Fotbollsallsvenskan 1981 war die 57. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 27. April und dem 7. Oktober 1981 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Vorjahresmeister Östers IF dominierte die Liga und holte sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. In der erstmals eingeführten Relegation mussten IF Elfsborg und Kalmar FF antreten, konnten aber jeweils die Klasse erhalten. Als direkte Absteiger in die Division 2 standen am Ende der Spielzeit IFK Sundsvall und Djurgårdens IF fest. Da die Liga auf zwölf Mannschaften reduziert wurde, gab es somit keine Aufsteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste 
Torbjörn Nilsson von IFK Göteborg holte sich mit 20 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981